TTT steht für:
 Tausend Tele-Tips, eine Werbesendung der DDR
 Team Time Trial, siehe Zeitfahren #Mannschaftszeitfahren
 Time Temperature Transformation, siehe Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
 The Ten Tenors, ein australisches Tenorensemble
 Arbeitertheater Tampere
 Trafik-Turist-Transportflyg, ehemalige schwedische Charterfluggesellschaft
 Flughafen Taitung (IATA-Code), Inlandsflughafen in der Stadt Taitung auf Taiwan
 Sicherheitsmeldung in der Morsetelegrafie, siehe Sécurité
 Trouble in Terrorist Town, ein Spielmodus für Garry’s Mod, siehe Garry’s Mod #Trouble in Terrorist Town
 Terceira Travessia do Tejo, eine geplante Eisenbahn- und Straßenbrücke in Portugal
 Transpupilläre Thermotherapie, ein lasertherapeutisches Verfahren in der Augenheilkunde

ttt steht für:
 ttt – titel, thesen, temperamente, Kultursendung der ARD
 Tatische Sprache (ISO-639-3-Code), südwestiranische Sprache
 Tecnoligia del Tubo Torino, einen italienischen Hersteller von Rennrädern, Lenkern und Vorbauten, später 3TTT und 3T

Abkürzung